Federico Fellini: Sono un gran bugiardo (Fellini: Je suis un grand menteur) è un film documentario del 2002 scritto e diretto da Damian Pettigrew, basato sulle ultime confessioni del regista Premio Oscar Federico Fellini.

Il film è stato nominato per il miglior documentario agli European Film Awards, l'equivalente europeo degli Oscar.

Trama 
Ritratto irriverente di Federico Fellini, raccontato dallo stesso regista, che esplora il suo grande mondo, dall'infanzia fino all'ultimo film, attraverso una serie di interviste - raccolte da Damian Pettigrew un anno prima della morte del regista - testimonianze di amici, tecnici e attori, immagini d'archivio, scene tagliate e mai viste dai suoi film più celebri ed estratti da pellicole recentemente restaurate.

Note

Collegamenti esterni